Gemeindeweiher heißen Seen:

 Gemeindeweiher (Gremsdorf), Teichgruppe bei Gremsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Gemeindeweiher (Hohenberg), Teich mit Abfluss Hohenberger Bach bei Hohenberg, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gemeindeweiher (Schnelldorf), Teich im Lauf eines Ampfrach-Zuflusses bei Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gemeindeweiher (Weppersdorf), zwei Teiche einer Teichgruppe bei Weppersdorf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern